Puchar Turcji w piłce nożnej () – cykliczne rozgrywki piłkarskie o charakterze pucharu krajowego w Turcji. Organizowane co sezon przez Turecki Związek Piłki Nożnej (TFF) i przeznaczone są dla krajowych klubów piłkarskich. Najważniejsze po Süper Lig piłkarskie rozgrywki w kraju. Triumfator danej edycji Pucharu zyskuje prawo reprezentowania swego kraju w następnej edycji Ligi Europy.

Historia 

W sezonie 1962/63 roku rozpoczęły się pierwsze rozgrywki o Puchar Turcji. Zwyciężył klub Galatasaray SK, który w dwumeczu pokonał Fenerbahçe SK. Od sezonu 1980/81 do sezonu 1992/93 rozgrywki nosiły nazwę Puchar Federacji, ale od sezonu 1992/93 do sezonu 2005/06 kontynuowano pod starą nazwą Puchar Turcji. Potem przed nazwą Puchar Turcji zaczęły pojawiać się nazwiska sponsorów. Od sezonu 2005/06 do końca sezonu 2008/09 puchar oficjalnie nazywał się Fortis Puchar Turcji, a od sezonu 2009/10 Ziraat Puchar Turcji. Do sezonu 1998/99 za wyjątkiem kilku sezonów finał składał się z dwóch meczów. W sezonach 2019/20 i 2020/21 z powodu pandemii COVID-19 wiele meczów prowadzono bez obecnosci widzów. Rekordzistą pod względem liczby zdobytych tytułów jest klub Galatasaray SK, który zdobył ich 18.

Format 
Format rozgrywek był wiele razy zmieniany. W rozgrywkach uczestniczą 133 kluby występujących w Mistrzostwach Turcji. Startują wszystkie kluby Süper Lig oraz z pierwszej, drugiej i trzeciej ligi. Obecnie wszystkie rywalizacje od rundy pierwszej do finału (oprócz półfinału) grane są w jednym meczu (rewanże tylko w półfinałach). Zwycięzca kwalifikuje się do dalszych gier, a pokonany odpada z rywalizacji. W wypadku kiedy w regulaminowym czasie gry padł remis zarządza się dogrywkę, a jeśli i ona nie przyniosła rozstrzygnięcia, to dyktowane są rzuty karne. Od sezonu 2017/18 rozgrywki składają się z 9 etapów: rundy 1-5 eliminacyjnej, 1/8 finału, ćwierćfinałów, półfinałów i finału. Mecz finałowy rozgrywany jest na różnych obiektach, choć zazwyczaj był to stadion Olimpijski im. Atatürka w Stambule.

Zwycięzcy i finaliści 

Uwagi:
 wytłuszczono nazwy zespołów, które w tym samym roku wywalczyły mistrzostwo i Puchar kraju,
 kursywą oznaczone zespoły, które w meczu finałowym nie występowały w najwyższej klasie rozgrywkowej.
 skreślono rozgrywki nieoficjalne.

Statystyki

Klasyfikacja według klubów 
W dotychczasowej historii oficjalnych rozgrywek o Puchar Turcji na podium oficjalnie stawało w sumie 24 drużyn. Liderem klasyfikacji jest Galatasaray SK, który zdobył 18 Pucharów.

Stan na 31.05.2022.

Klasyfikacja według miast 
Siedziby klubów: Stan na 31.05.2022.

Piłkarze z największą ilością występów i goli

Zobacz też 
 Superpuchar Turcji

Przypisy

Bibliografia 
 Lista Finałów Pucharu w bazie RSSSF 
 
 Lista Finałów Turcji w bazie League321 

!